Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Wałujew – rosyjski bokser i polityk
 Piotr Wałujew – rosyjski działacz państwowy
 Władimir Wałujew – rosyjski wojskowy